Salahlı – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Salahlı – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Salahlı – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian
 Salahlı – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian